Бримё () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бримё, Мария де (ок. 1550—1605) — графиня ван Меген, княгиня де Шиме, участница Нидерландской революции.
 Бримё, Шарль де (ок. 1524—1572) — граф ван Меген, сеньор де Эмберкур, военачальник и государственный деятель Габсбургских Нидерландов, участник начального этапа Нидерландской революции.